Osoby o nazwisku Szymura:
 Franciszek Szymura (1912–1985), polski bokser, olimpijczyk
 Jerzy Szymura (ur. 1949) – polski polityk, przedsiębiorca i informatyk
 Dariusz Szymura (ur. 1966) – polski operator filmowy i dokumentalista
 Kamil Szymura (piłkarz)
 Kamil Szymura (siatkarz)
 Rafał Szymura – polski siatkarz
 Dorota Klencz-Szymura (ur. 1955) – polska gimnastyczka i trenerka

Osoby o pseudonimie Szymura:
 Gustaw Budzyński (ur. 1921) – akustyk, nauczyciel akademicki